Kreisgericht Neuruppin bezeichnet

 das preußische Kreisgericht Neuruppin (1849–1879), siehe Kreisgericht Neuruppin (Preußen)
 das Kreisgericht Neuruppin in der DDR (1952–1992), siehe Kreisgericht Neuruppin (DDR)